Дифф

 Дифф — утилита сравнения файлов в вычислительной технике
 Дифф — сокращение от дифференциал (механическое устройство)
 Дифф — сокращение от дифференциал в математике

В Википедии  

 Дифф — сравнение версий в Википедии

См. также 
 Диффа